Швитцер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Швитцер, Джордж (1874—1938) — американский шахматист немецкого происхождения.
 Швитцер, Катрин (род. 1947) — американская писательница, телекомментатор и марафонец.

См. также 
 Швицер